Schneuwly ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schneuwly (* 1988), Schweizer Fußballspieler
 Karin Schneuwly (* 1970), Schweizer Autorin
 Marco Schneuwly (* 1985), Schweizer Fußballspieler